20-й розыгрыш Чемпионата и Кубка России по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам прошёл в 2012 году и был ознаменован ребрендингом первенства ввиду смены промоутера. В связи с этим, серия получила название RRC (Russian Racing Championship, англ. - Чемпионат России по гонкам). Смена названия была связана в том числе с расширением формата соревнований. Из чемпионата по "Турингу" (гонки на автомобилях, построенных на базе малолитражных и среднелитражных легковых автомобилей), серия превратилась в единое первенство для всех гоночных классов. Таким образом, прежнее название (Russian Touring Car Championship) не совсем точно отражало философию преображённого первенства.

Теперь помимо традиционных дисциплин Туринг, Супер-Продакшн, Туринг-Лайт и Национальный, разыгрывались призы в дисциплинах GT-Rus, MitJet и "Формула-Россия" (Формула-3). Также во второй половине сезона ввиду большого числа участников класса "Туринг" на автомобилях SEAT Leon, был учреждён кубок .

Чемпионство в классе "Туринг" смог защитить Александр Фролов, в "Туринг-Лайте" свои первые медали чемпиона страны выиграл . Кубок России в классе "Супер-Продакшн" достался Василию Кричевскому, а в "Национальном" - Владимиру Шешенину. Дэвид Маркозов одержал победу в классе "МитДжет", а Андрей Николаев стал победителем кубка SEAT Leon. Константин Терещенко выиграл Кубок России в "Формуле-3".

Команды и пилоты

Календарь и результаты 

Примечание: результаты этапов в категории "Формула-Россия" смотрите в статье о сезоне данной гоночной серии, победу во всех гонках на этапах, совпадающих по дате проведения с этапами RRC одержал Константин Терещенко.

В конце июня календарь претерпел ряд изменений. 4 этап, проведение которого изначально планировалось на питерском "Автодроме Санкт-Петербург", состоялся на подмосковной трассе "АДМ". На новой трассе "Moscow Raceway" планировалось 5 и 7 этапы, но в итоге трасса в Волоколамске приняла только пятый этап. Предпоследний 7 этап прошёл на "Нижегородском кольце".

Личный зачёт  

В соответствии со статьей 10.3  Общих условий и статьи 10.10.1 Регламента Чемпионата вычитаются две худшие гонки.

Зачётная группа GT-Rus 

Для класса GT-Rus очки по этапам не суммировались, а каждый этап для этого класса являлся самостоятельным и отдельным.

Зачёт Seat Supercopa 

Новый зачет  был введен на 6-м этапе чемпионата и кубка России по АКГ 2012.

Фотогалерея

Официальные партнеры 2012 
 Yokohama
 МегаФон
 RECARO
 PepsiCo
 СМП Банк

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Российской Автомобильной Федерации
 Результаты сезона на сайте rafrtcc.ru

Россия
2012
Чемпионаты России в 2012 году